Wacław Hryniewicz (1936–2020) – polski duchowny
 Wacław Jerzy Hryniewicz (1909–1987) – polski architekt 
 Wacław Hryniewicz (ur. 1945) – polski architekt